Эксперимента́льная верфь спорти́вного судострое́ния () — предприятие, которое действовало в Таллине в 1946–1994 годах. В Ориссааре находился филиал верфи.

История 
Предприятие было основано в 1946 году под названием «Республиканская строительно-ремонтная мастерская яхтклуба» (Vabariiklik Jahtklubi Ehitusremonttöökoda) и подчинялось Комитету по спорту и физической культуре при Совете Народных Комиссаров Эстонской ССР. С 1948 года на верфи стали строить яхты. 

В 1951 году предприятие переименовали в «Экспериментальное спортивное судостроение ЭССР» (ENSV Eksperimentaal Spordilaevade Ehitus).

В 1953 году предприятие получило название «Государственная экспериментальная верфь спортивного судостроения» (Riiklik Spordilaevade Eksperimentaaltehas) и стало подчиняться Комитету по спорту и физической культуре при Совете Министров CССР. Задачей предприятия было обеспечение сборной Советского Союза яхтами международного класса и испытание новых видов яхт. На верфи строили шверботы из древесины и пластмассы, килевые яхты, в том числе типа четвертьтонник, изготавливали парусные доски и  водные лыжи.
 
В 1959 году предприятие переименовали в «Экспериментальную верфь спортивного судостроения» (Spordilaevade Eksperimentaaltehas).

К Олимпиаде 1980 на верфи были изготовлены пластиковые швертботы «Финн», которые по жребию распределялись среди спортсменов. 

Численность работников предприятия по состоянию на 1 января 1979 года составляла 237 человек.

Кинохроника 
На киностудии «Таллинфильм» были сняты документальные фильмы о верфи:

 1969 — „ Tallinna Spordilaevade Eksperimentaaltehases “/ «На Таллинской Экспериментальной верфи спортивного судостроения», режиссёр Тойво Кусмин (Toivo Kusmin)
 1980 —  „Olümpia eel Spordilaevade Eksperimentaaltehases “/ «В преддверии Олимпиады на Экспериментальной верфи спортивного судостроения», режиссёр Виталий Горбунов (Vitali Gorbunov)

Ссылки 
 Национальный архив Эстонии, фото: Главный конструктор Таллинской Экспериментальной верфи спортивного судостроения Арвет Тетсманн за работой
 Национальный архив Эстонии, фото: Кораблестроитель экспериментальной верфи спортивного судостроения Иво Керде строит очередной швербот «Оптимист»
 Национальный архив Эстонии, фото: Мастера спорта СССР, главный конструктор Таллинской Экспериментальной верфи спортивного судостроения Арвет Тетсманн (слева) и конструктор Энн Тетсар у корпуса швербота «Финн», построенного к Олимпийским играм 1980 года
 Национальный архив Эстонии, фото: Склейка парусных досок "Windglider" на Таллинской Экспериментальной верфи спортивного судостроения
 Национальный архив Эстонии, фото: Сборка швертботов «Кадет» на Таллинской Экспериментальной верфи спортивного судостроения
 Национальный архив Эстонии, другие фото по теме «Экспериментальная верфь спортивного судостроения»

Примечания 

Предприятия Эстонии
Парусный спорт
Воднолыжный спорт
Исчезнувшие предприятия Таллина
Экономика Таллина